Uomo nero – personaggio inventato per spaventare i bambini
 Uomo nero – gioco di carte
 Uomo nero (Bogeyman) – personaggio immaginario della serie di videogiochi Silent Hill
 Uomo nero – uno dei soprannomi del serial killer Albert Fish

Pagine correlate 
 L'uomo nero
 Boogeyman
 The Boogeyman